Morfeo puede hacer referencia a:

 Morfeo, dios de los sueños en la mitología griega;
 El sueño de Morfeo, banda rock española;
 Morfeo Pérez, personaje de historietas creado por Carlos Conti en 1952.
 Morfeo, personaje de la saga ficticia Matrix.
 Sueño de los Eternos, personaje principal de la serie de Vertigo Comics The Sandman.
 Morfeo, un personaje de Marvel Comics.
 Morfeo (Percy Jackson), un personaje que aparece en el último libro de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Véase también 

 Morpheus